Christo-Botew-Stadion ist der Name folgender Fußballstadien in Bulgarien:

 Christo-Botew-Stadion (Blagoewgrad) in Blagoewgrad
 Christo-Botew-Stadion (Botewgrad) in Botewgrad
 Christo-Botew-Stadion (Gabrowo) in Gabrowo
 Christo-Botew-Stadion (Ichtiman) in Ichtiman
 Christo-Botew-Stadion (Kosloduj) in Kosloduj
 Christo-Botew-Stadion (Kriwodol) in Kriwodol
 Christo-Botew-Stadion (Plowdiw) in Plowdiw
 Christo-Botew-Stadion (Wraza) in Wraza